

Patronymes 
 Maurice Malpas, ancien footballeur écossais aujourd'hui entraîneur. 
 Philip de Malpas Grey Egerton, paléontologue britannique.

Toponymes 
 Malpas, commune française située dans le département du Doubs.
 Tunnel de Malpas, dans le département de l'Hérault.
 Vaux-et-Chantegrue-Malpas, ancienne commune du Doubs, constituée - de 1974 à 1985 - de Malpas et Vaux-et-Chantegrue.
 Malpas, paroisse civile située dans le Cheshire, en Angleterre.

Voir aussi 
 Église Notre-Dame-de-Malpas de Montfrin, église romane et gothique située à Montfrin, dans le département du Gard.

Paronymes 
 Malpass
 Malpasse

Homonymie
Homonymie de patronyme